Warner est un nom propre, utilisé principalement comme patronyme, mais également comme prénom. C'est également le nom d'un conglomérat américain qui a pour origine le studio de cinéma hollywoodien fondé par les frères Warner : Warner Bros. Entertainment

Le conglomérat 
Warner désigne un certain nombre de sociétés qui ont hérité du nom du studio :

 Warner Bros. Discovery : conglomérat de médias issu de la fusion entre WarnerMedia et Discovery qui contrôle le studio
 Warner Bros. Entertainment : filiale de Warner Bros. Discovery et ses différentes filiales propres :
Warner Independent Pictures : société de production et distribution des films indépendants, arrêtée en 2008
 The WB Television Network : réseau de télévision hertzienne créé dans les années 1990
 Warner Bros. Television Studios : société de production de programmes télévisés
 Warner Bros. Studios, Burbank : lieu de tournage à Burbank en Californie
 Warner Bros. Studios, Leavesden : lieu de tournage à Watford en Angleterre
 Warner Bros. Ranch : lieu de tournage à Burbank en Californie
 Warner Bros. Movie World : ensemble de parcs à thème
Warner Bros. Home Entertainment : éditeur et distributeur de tous les contenus Warner Bros. destinés à la consommation à domicile.
Warner Home Video : éditeur vidéo des productions des différents société de Warner Bros.
Warner Bros. Interactive Entertainment (ou WB Games) : développeur et éditeur de jeux vidéo
Warner Premiere : studio de cinéma américain spécialisé dans les Direct-to-video, disparu en 2013
Warner Bros. Cartoons : société de production de dessin-animés arrêté en 1980, puis remplacé par Warner Bros. Animation
Warner Bros. Animation : studio d'animation
Warner Animation Group : studio d'animation
WarnerMedia (anciennement Warner Communications, Time Warner, AOL Time Warner) : conglomérat de médias ayant fusionné en 2022 avec Discovery pour former Warner Bros. Discovery

 Warner Music Group : géant du disque, duquel Time Warner se désengage en 2003
 Time Warner Cable : câblo-opérateur, duquel Time Warner se désengage en 2008, racheté par Charter Communications en 2016

Bâtiments 
 Time Warner Center : gratte-ciel de New York.
 Hôtel Warner, à West Chester, en Pennsylvanie.

Patronyme 

famille Warner - fondateurs de Warner Bros.
 Harry Warner (1881-1958), son président
 Albert Warner (1884-1967), son trésorier
 Sam Warner (1887-1927), son chief executive officer
 Jack Warner (1892-1978), essentiellement producteur exécutif, mais aussi scénariste et réalisateur

autres personnalités

 Alan Warner (né en 1964), écrivain écossais ;
 Anna Bartlett Warner (1820-1915), écrivaine américaine
  ;
 Brian D. Warner (né en 1952), astronome américain ;
 Brian Hugh Warner (né en 1969) est le vrai nom du chanteur Marilyn Manson ;
 Bruce Warner (né en 1970), skieur alpin sud-africain ;
 Carol Ann Warner (1935-2003) était le nom de jeune fille de Carol Shields, romancière canadienne d'origine américaine ;
 Curt Warner (né en 1961), joueur de football américain ;
 Damian Warner (né en 1989), décathlonien canadien ;
 Daniel Bashiel Warner (1815-1880), homme politique libérien ;
 Dave Warner (né en 1953),écrivain, musicien et scénariste australien, auteur de roman policier ;
 David Warner (né en 1986), joueur australien de cricket ;
 David Warner (1941-2022), acteur britannique ;
 Douglas Warner pseudonyme conjoint de deux écrivains britanniques John Desmond Currie et de Elisabeth Warner ;
 Everett Warner (1877-1963), peintre et graveur impressionniste américain
 Frank Warner (1926-2011), monteur son américain ;
 Fred Warner (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 Graylin Warner (né en 1962), basketteur américain ;
 H. B. Warner (1875-1958), acteur britannique ;
James Warner (1891-1970), opérateur radio ;
 John Warner (1927-2021), sénateur républicain de Virginie au Congrès des États-Unis de 1979 à 2009 ;
 Julie Warner (née en 1965), actrice américaine ;
 Kurt Warner (né en 1971), joueur américain de football américain ;
 Langdon Warner (1881-1955), historien d'art américain ;
 Malcolm-Jamal Warner (né en 1970), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Mance Warner (né en 1988), catcheur américain.
  ;
 Meegan Warner (née en 1991), actrice australienne ;
 Penny Warner (né en 1947), femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Plum Warner (1873-1963), dit Plum Warner, joueur de cricket et dirigeant anglais ;
 Susan Warner (1819-1885), écrivaine évangélique américaine ;
 Sylvia Townsend Warner (1893-1978), écrivaine anglaise ;
 William Lloyd Warner (1898-1970), sociologue américain.

Autres entreprises 
 
 
 Warner's, marque de lingerie américaine du Warnaco Group
 Warner-Lambert, entreprise pharmaceutique américaine

Toponyme 

 Warner, ville située dans le Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Warner, ville située dans le New Hampshire, aux États-Unis ;
 Warner, ville située dans l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Comté de Warner No 5, district municipal dans la province d'Alberta au Canada ;
 Warner, village de ce district ;
 Warner Point Nature Trail, sentier de randonnée du comté de Montrose, dans le Colorado, aux États-Unis ;
 Warner, cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune ;
 (8734) Warner, astéroïde.

Prénom 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin